Sofoulis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emmanouella Sofouli, Schauspielerin 
 Themistoklis Sofoulis (1860–1949), griechischer Politiker
 Zoë Sofoulis (* 1954), australische Forscherin und Hochschullehrerin